Куева Бланка има више значења:

 Куева Бланка (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Куева Бланка (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Куева Бланка (Номбре де Диос), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Куева Бланка, Карбонерас (Минерал дел Чико), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Куева Бланка (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику